C.Y.Wu kan som auktorsförkortning betyda:

 Wu Zheng-yi
 Cheng Yih Wu

Robotskapade auktorsförkortningar